Александр Дмитриевич Полищук: Полищук, Александр Дмитриевич (род. 1948) — советский футболист.
 Полищук, Александр Дмитриевич (род. 1970) — советский, казахстанский, российский хоккеист и тренер.